Di seguito una lista di asteroidi dal numero 554001 al 555000 con data di scoperta e scopritore.

554001-554100 

|-
| 554001 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 554002 - ||  || 31 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554003 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554004 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554005 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554006 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554007 - ||  || 21 marzo 2012 || CSS
|-
| 554008 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554009 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 554010 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 554011 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 554012 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554013 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554014 - ||  || 5 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554015 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554016 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554017 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554018 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554019 - ||  || 13 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554020 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554021 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 554022 - ||  || 17 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 554023 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554024 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554025 - ||  || 12 aprile 2012 || Elenin, L.
|-
| 554026 - ||  || 20 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554027 - ||  || 29 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 554028 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554029 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 554030 - ||  || 25 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 554031 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554032 - ||  || 6 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 554033 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554034 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554035 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554036 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554037 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554038 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 554039 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554040 - ||  || 15 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554041 - ||  || 27 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 554042 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554043 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554044 - ||  || 22 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 554045 - ||  || 18 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 554046 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554047 - ||  || 27 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 554048 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554049 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554050 - ||  || 2 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 554051 - ||  || 6 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554052 - ||  || 30 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 554053 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 554054 - ||  || 30 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 554055 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 554056 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554057 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 554058 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554059 - ||  || 14 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554060 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554061 - ||  || 14 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554062 - ||  || 17 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 554063 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554064 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554065 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554066 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554067 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 554068 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554069 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554070 - ||  || 27 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 554071 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554072 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554073 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554074 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554075 - ||  || 14 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554076 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 554077 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554078 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554079 - ||  || 1º novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554080 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554081 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 554082 - ||  || 24 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 554083 - ||  || 20 maggio 2012 || Holmes, R.
|-
| 554084 - ||  || 31 marzo 2003 || Cerro Tololo
|-
| 554085 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554086 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554087 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554088 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554089 - ||  || 5 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554090 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554091 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554092 - ||  || 12 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 554093 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554094 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554095 - ||  || 15 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554096 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 554097 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554098 - ||  || 22 maggio 2012 || ESA OGS
|-
| 554099 - ||  || 18 maggio 2012 || La Silla
|-
| 554100 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|}

554101-554200 

|-
| 554101 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554102 - ||  || 11 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554103 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 554104 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 554105 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554106 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554107 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554108 - ||  || 22 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 554109 - ||  || 18 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 554110 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554111 - ||  || 12 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554112 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 554113 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554114 - ||  || 6 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 554115 - ||  || 15 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554116 - ||  || 14 giugno 2012 || Rinner, C.
|-
| 554117 - ||  || 15 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554118 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 554119 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 554120 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554121 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554122 - ||  || 17 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554123 - ||  || 21 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554124 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554125 - ||  || 16 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554126 - ||  || 13 luglio 2012 || LINEAR
|-
| 554127 - ||  || 16 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554128 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 554129 - ||  || 21 luglio 2012 || Holmes, R.
|-
| 554130 - ||  || 7 agosto 2012 || Kocher, P.
|-
| 554131 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554132 - ||  || 13 febbraio 2010 || Molnar, L. A.
|-
| 554133 - ||  || 11 agosto 2012 || Holmes, R.
|-
| 554134 - ||  || 12 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554135 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 554136 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 554137 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554138 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554139 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 554140 - ||  || 11 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 554141 - ||  || 26 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 554142 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 554143 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554144 - ||  || 24 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 554145 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554146 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554147 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554148 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 554149 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554150 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554151 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554152 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554153 - ||  || 16 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 554154 - ||  || 16 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 554155 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 554156 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554157 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554158 - ||  || 4 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554159 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 554160 - ||  || 21 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554161 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 554162 - ||  || 16 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554163 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554164 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554165 - ||  || 22 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554166 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554167 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554168 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 554169 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554170 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554171 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554172 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554173 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 554174 - ||  || 31 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554175 - ||  || 15 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554176 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554177 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 554178 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554179 - ||  || 27 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554180 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 554181 - ||  || 1º settembre 2002 || NEAT
|-
| 554182 - ||  || 27 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554183 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 554184 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554185 - ||  || 17 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 554186 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 554187 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554188 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554189 - ||  || 26 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554190 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554191 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554192 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554193 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554194 - ||  || 26 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554195 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554196 - ||  || 4 settembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554197 - ||  || 7 settembre 2012 || Mikuz, H.
|-
| 554198 - ||  || 26 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 554199 - ||  || 13 settembre 2012 || CSS
|-
| 554200 - ||  || 25 novembre 2005 || NEAT
|}

554201-554300 

|-
| 554201 - ||  || 1º febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554202 - ||  || 11 settembre 2012 || ASC-Kislovodsk
|-
| 554203 - ||  || 13 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 554204 - ||  || 28 novembre 2002 || AMOS
|-
| 554205 - ||  || 15 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554206 - ||  || 15 settembre 2012 || Levin, K.
|-
| 554207 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 554208 - ||  || 18 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554209 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554210 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 554211 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554212 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554213 - ||  || 10 marzo 2010 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 554214 - ||  || 21 luglio 2006 || CSS
|-
| 554215 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554216 - ||  || 22 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 554217 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554218 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 554219 - ||  || 1º luglio 2003 || LONEOS
|-
| 554220 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 554221 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 554222 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 554223 - ||  || 12 settembre 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 554224 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 554225 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554226 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 554227 - ||  || 14 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554228 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554229 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554230 - ||  || 27 gennaio 2009 || Cerro Burek
|-
| 554231 - ||  || 10 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 554232 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 554233 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554234 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 554235 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554236 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 554237 - ||  || 23 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 554238 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 554239 - ||  || 24 agosto 2006 || Lacruz, J.
|-
| 554240 - ||  || 11 agosto 2012 || Holmes, R.
|-
| 554241 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554242 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554243 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554244 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554245 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554246 - ||  || 1º gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554247 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554248 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 554249 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 554250 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554251 - ||  || 23 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 554252 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 554253 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554254 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 554255 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554256 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554257 - ||  || 21 giugno 2006 || CSS
|-
| 554258 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554259 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554260 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554261 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554262 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554263 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554264 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554265 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554266 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554267 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554268 - ||  || 26 settembre 2012 || Vorobjov, T.
|-
| 554269 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554270 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554271 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554272 - ||  || 23 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 554273 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554274 - ||  || 11 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554275 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554276 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554277 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554278 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554279 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554280 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 554281 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 554282 - ||  || 23 maggio 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 554283 - ||  || 4 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554284 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 554285 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 554286 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554287 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554288 - ||  || 12 agosto 2001 || AMOS
|-
| 554289 - ||  || 30 settembre 2001 || NEAT
|-
| 554290 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554291 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554292 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554293 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 554294 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554295 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554296 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554297 - ||  || 4 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554298 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 554299 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554300 - ||  || 29 settembre 2002 || AMOS
|}

554301-554400 

|-
| 554301 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554302 - ||  || 6 ottobre 2012 || CSS
|-
| 554303 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554304 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554305 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554306 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554307 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 554308 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 554309 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554310 - ||  || 15 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554311 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554312 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 554313 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554314 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554315 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554316 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554317 Rorywoodhams ||  || 9 ottobre 2012 || Falla, N.
|-
| 554318 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554319 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554320 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554321 - ||  || 18 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 554322 - ||  || 24 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 554323 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554324 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554325 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554326 - ||  || 15 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554327 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554328 - ||  || 26 agosto 2006 || LUSS
|-
| 554329 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 554330 - ||  || 21 settembre 2012 || CSS
|-
| 554331 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554332 - ||  || 29 aprile 2003 || AMOS
|-
| 554333 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554334 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554335 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554336 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 554337 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554338 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554339 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554340 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 554341 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554342 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554343 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 554344 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554345 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554346 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554347 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 554348 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554349 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554350 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554351 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554352 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554353 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554354 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554355 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554356 - ||  || 16 settembre 2012 || CSS
|-
| 554357 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554358 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 554359 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554360 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 554361 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554362 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554363 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554364 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554365 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 554366 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554367 - ||  || 17 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 554368 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554369 - ||  || 3 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 554370 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554371 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554372 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554373 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554374 - ||  || 24 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554375 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554376 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554377 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554378 - ||  || 10 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554379 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554380 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554381 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 554382 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 554383 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554384 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554385 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554386 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554387 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554388 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554389 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 554390 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554391 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 554392 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 554393 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 554394 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554395 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554396 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554397 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554398 - ||  || 25 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554399 - ||  || 14 ottobre 2012 || ESA OGS
|-
| 554400 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|}

554401-554500 

|-
| 554401 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554402 - ||  || 14 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554403 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554404 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554405 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554406 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554407 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 554408 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554409 - ||  || 24 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 554410 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554411 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554412 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554413 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554414 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554415 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554416 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554417 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554418 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 554419 - ||  || 19 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554420 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 554421 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554422 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554423 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554424 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554425 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 554426 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 554427 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 554428 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 554429 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554430 - ||  || 1º marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 554431 - ||  || 23 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554432 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554433 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 554434 - ||  || 25 febbraio 2009 || Hormuth, F.
|-
| 554435 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 554436 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554437 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554438 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554439 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554440 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554441 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554442 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554443 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554444 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554445 - ||  || 15 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554446 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 554447 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554448 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554449 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554450 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554451 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554452 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 554453 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554454 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 554455 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554456 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554457 - ||  || 31 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 554458 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 554459 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554460 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 554461 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 554462 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554463 - ||  || 14 ottobre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554464 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554465 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554466 Pablomotos ||  || 18 dicembre 2007 || OAM
|-
| 554467 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554468 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554469 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554470 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554471 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554472 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554473 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554474 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554475 - ||  || 4 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 554476 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 554477 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554478 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554479 - ||  || 6 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 554480 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554481 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 554482 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554483 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554484 - ||  || 26 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554485 - ||  || 4 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 554486 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554487 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554488 - ||  || 12 ottobre 2012 || Rinner, C.
|-
| 554489 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554490 - ||  || 15 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554491 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554492 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554493 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 554494 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554495 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554496 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554497 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554498 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554499 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 554500 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|}

554501-554600 

|-
| 554501 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554502 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554503 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554504 - ||  || 1º febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554505 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554506 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554507 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554508 - ||  || 16 settembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 554509 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554510 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554511 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554512 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554513 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554514 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554515 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554516 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 554517 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554518 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554519 - ||  || 24 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554520 - ||  || 3 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 554521 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554522 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554523 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554524 - ||  || 21 settembre 2006 || Bickel, W.
|-
| 554525 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 554526 - ||  || 15 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554527 - ||  || 23 settembre 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 554528 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554529 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 554530 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554531 - ||  || 25 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554532 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554533 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554534 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 554535 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554536 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554537 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554538 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554539 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 554540 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 554541 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554542 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554543 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554544 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554545 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554546 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554547 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554548 - ||  || 8 ottobre 2012 || Elenin, L.
|-
| 554549 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554550 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554551 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554552 - ||  || 20 settembre 2006 || NEAT
|-
| 554553 - ||  || 23 agosto 2011 || OAM Observatory
|-
| 554554 - ||  || 15 settembre 2012 || ASC-Kislovodsk
|-
| 554555 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 554556 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554557 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 554558 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554559 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554560 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554561 - ||  || 30 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554562 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554563 - ||  || 12 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 554564 - ||  || 13 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554565 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 554566 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554567 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554568 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554569 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554570 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 554571 - ||  || 1º gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 554572 - ||  || 1º novembre 2002 || NEAT
|-
| 554573 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 554574 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554575 - ||  || 13 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554576 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 554577 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 554578 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554579 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554580 - ||  || 7 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554581 - ||  || 27 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 554582 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554583 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 554584 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554585 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 554586 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554587 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 554588 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554589 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554590 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554591 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554592 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554593 - ||  || 23 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554594 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554595 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554596 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554597 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554598 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554599 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554600 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|}

554601-554700 

|-
| 554601 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554602 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554603 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554604 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554605 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554606 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554607 - ||  || 14 ottobre 2012 || CSS
|-
| 554608 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554609 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554610 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554611 - ||  || 2 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554612 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554613 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 554614 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554615 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554616 - ||  || 22 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554617 - ||  || 1º febbraio 2003 || NEAT
|-
| 554618 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554619 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554620 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 554621 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554622 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554623 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554624 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554625 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554626 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554627 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 554628 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554629 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554630 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554631 - ||  || 20 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554632 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554633 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554634 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554635 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554636 - ||  || 21 ottobre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554637 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554638 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554639 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554640 - ||  || 14 febbraio 2003 || Michelsen, R., Masi, G.
|-
| 554641 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554642 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 554643 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554644 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554645 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554646 - ||  || 26 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 554647 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554648 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554649 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 554650 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554651 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554652 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 554653 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554654 - ||  || 27 settembre 2006 || CSS
|-
| 554655 - ||  || 15 novembre 2012 || Oreshko, A., Kryachko, T.
|-
| 554656 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554657 - ||  || 3 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554658 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554659 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554660 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554661 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554662 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554663 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554664 - ||  || 4 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554665 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554666 - ||  || 20 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554667 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554668 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 554669 - ||  || 27 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554670 - ||  || 7 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554671 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554672 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554673 - ||  || 21 novembre 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 554674 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554675 - ||  || 13 novembre 2012 || ESA OGS
|-
| 554676 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554677 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 554678 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554679 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554680 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554681 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 554682 - ||  || 22 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554683 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554684 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554685 - ||  || 28 ottobre 2006 || CSS
|-
| 554686 - ||  || 4 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554687 - ||  || 17 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554688 - ||  || 6 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554689 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554690 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554691 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554692 - ||  || 13 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554693 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554694 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554695 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 554696 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554697 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 554698 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 554699 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554700 - ||  || 6 aprile 2010 || Bickel, W.
|}

554701-554800 

|-
| 554701 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 554702 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 554703 - ||  || 19 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554704 - ||  || 23 ottobre 2012 || Kiraly, A.
|-
| 554705 - ||  || 17 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554706 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554707 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554708 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 554709 Magdastavinschi ||  || 17 settembre 2007 || Ivashchenko, Y.
|-
| 554710 - ||  || 16 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554711 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 554712 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554713 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554714 - ||  || 6 dicembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554715 - ||  || 20 novembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554716 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554717 - ||  || 8 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 554718 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554719 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554720 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 554721 - ||  || 2 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 554722 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554723 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554724 - ||  || 11 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554725 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554726 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 554727 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 554728 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 554729 - ||  || 6 dicembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554730 - ||  || 16 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554731 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554732 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554733 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554734 - ||  || 24 dicembre 2006 || Sposetti, S.
|-
| 554735 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554736 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554737 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554738 - ||  || 16 settembre 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 554739 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 554740 - ||  || 24 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 554741 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554742 - ||  || 21 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554743 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554744 - ||  || 20 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554745 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554746 - ||  || 25 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 554747 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 554748 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554749 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554750 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 554751 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554752 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554753 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 554754 - ||  || 7 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554755 - ||  || 2 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554756 - ||  || 1º dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554757 - ||  || 22 dicembre 2012 || Sarneczky, K., Hodosan, G.
|-
| 554758 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554759 - ||  || 11 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 554760 - ||  || 22 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554761 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554762 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554763 - ||  || 7 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554764 - ||  || 4 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554765 - ||  || 7 dicembre 2012 || Nevski, V.
|-
| 554766 - ||  || 17 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 554767 - ||  || 7 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554768 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554769 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 554770 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 554771 - ||  || 13 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 554772 - ||  || 13 gennaio 2013 || CSS
|-
| 554773 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554774 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554775 - ||  || 11 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554776 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554777 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554778 - ||  || 13 gennaio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554779 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 554780 - ||  || 15 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 554781 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554782 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554783 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554784 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554785 - ||  || 10 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554786 - ||  || 13 gennaio 2013 || CSS
|-
| 554787 - ||  || 14 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554788 - ||  || 5 dicembre 2005 || Tucker, R.
|-
| 554789 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554790 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 554791 - ||  || 8 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554792 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554793 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 554794 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554795 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554796 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 554797 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 554798 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 554799 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 554800 - ||  || 10 gennaio 2013 || Spacewatch
|}

554801-554900 

|-
| 554801 - ||  || 7 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 554802 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554803 - ||  || 31 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554804 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554805 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554806 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554807 - ||  || 16 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554808 - ||  || 10 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554809 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554810 - ||  || 1º febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 554811 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554812 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 554813 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 554814 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554815 - ||  || 17 gennaio 2013 || CSS
|-
| 554816 - ||  || 6 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554817 - ||  || 19 febbraio 2009 || CSS
|-
| 554818 - ||  || 9 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554819 - ||  || 9 febbraio 2013 || Rinner, C.
|-
| 554820 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554821 - ||  || 2 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554822 - ||  || 28 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554823 - ||  || 3 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 554824 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554825 - ||  || 6 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554826 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554827 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 554828 - ||  || 4 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 554829 - ||  || 27 agosto 2011 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 554830 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554831 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554832 - ||  || 6 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 554833 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554834 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554835 - ||  || 10 febbraio 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554836 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554837 - ||  || 7 febbraio 2013 || CSS
|-
| 554838 - ||  || 20 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554839 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 554840 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 554841 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 554842 - ||  || 3 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 554843 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 554844 - ||  || 24 maggio 2006 || NEAT
|-
| 554845 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554846 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 554847 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554848 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554849 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554850 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 554851 - ||  || 14 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554852 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 554853 - ||  || 15 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554854 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554855 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554856 - ||  || 21 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554857 - ||  || 30 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 554858 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554859 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 554860 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554861 - ||  || 15 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554862 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554863 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554864 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554865 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554866 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554867 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 554868 - ||  || 16 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554869 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 554870 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 554871 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554872 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554873 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 554874 - ||  || 7 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554875 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554876 - ||  || 18 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554877 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554878 - ||  || 17 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 554879 Kissgyula ||  || 2 ottobre 2011 || Sarneczky, K., Szalai, T.
|-
| 554880 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 554881 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 554882 - ||  || 6 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 554883 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 554884 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554885 - ||  || 7 febbraio 2013 || CSS
|-
| 554886 - ||  || 3 marzo 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 554887 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 554888 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 554889 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554890 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554891 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554892 - ||  || 10 marzo 2013 || La Silla
|-
| 554893 - ||  || 11 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 554894 - ||  || 15 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554895 - ||  || 5 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554896 - ||  || 12 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554897 - ||  || 11 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554898 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554899 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554900 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|}

554901-555000 

|-
| 554901 - ||  || 12 marzo 2013 || Buie, M. W.
|-
| 554902 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554903 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554904 - ||  || 14 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554905 - ||  || 12 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 554906 - ||  || 31 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554907 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 554908 - ||  || 3 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 554909 - ||  || 10 marzo 2004 || CSS
|-
| 554910 - ||  || 13 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554911 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554912 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 554913 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554914 - ||  || 18 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554915 - ||  || 4 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554916 - ||  || 5 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 554917 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 554918 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554919 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554920 - ||  || 5 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554921 - ||  || 2 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554922 - ||  || 22 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 554923 - ||  || 1º novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554924 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 554925 - ||  || 8 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 554926 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554927 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554928 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 554929 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554930 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 554931 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 554932 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 554933 - ||  || 13 marzo 2013 || CSS
|-
| 554934 - ||  || 17 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554935 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 554936 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 554937 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554938 - ||  || 11 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 554939 - ||  || 5 marzo 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 554940 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554941 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554942 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554943 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554944 - ||  || 11 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554945 - ||  || 11 aprile 2013 || ESA OGS
|-
| 554946 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554947 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554948 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554949 - ||  || 7 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554950 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554951 - ||  || 11 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554952 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554953 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 554954 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 554955 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 554956 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554957 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554958 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 554959 - ||  || 4 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 554960 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 554961 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 554962 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 554963 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 554964 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 554965 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 554966 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554967 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554968 - ||  || 10 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 554969 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554970 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554971 - ||  || 3 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554972 - ||  || 9 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 554973 - ||  || 31 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554974 - ||  || 5 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554975 - ||  || 27 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 554976 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554977 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554978 - ||  || 10 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 554979 - ||  || 26 aprile 2004 || Mauna Kea
|-
| 554980 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 554981 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554982 - ||  || 5 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554983 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 554984 - ||  || 12 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554985 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 554986 - ||  || 3 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554987 - ||  || 12 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554988 - ||  || 16 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 554989 - ||  || 20 maggio 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 554990 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554991 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554992 - ||  || 2 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554993 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554994 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 554995 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 554996 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 554997 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554998 - ||  || 4 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 554999 - ||  || 5 giugno 2013 || Spacewatch
|-
| 555000 - ||  || 6 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0554001